Fabara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fabara (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Fabara (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar